Бла́шке, Бля́шке,  () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бляшке, Вильгельм (1885—1962) — австрийский математик, создатель интегральной геометрии
  (1881–1959) — немецкий врач, личный дантист Адольфа Гитлера
  (р.1978) — американский кинооператор (к/ф «Маяк»), номинант на премию «Оскар»
  (р.1969) — американский журналист и писатель
  (1896–1971) — австрийский политик, мэр Вены (1943—1945)
  (1883–1911) — австрийский палеонтолог
  (р.1978) — немецкий певец (баритон), педагог
 Блашке, Эдуард Леонидович (1810—1878) — русский военный врач, штаб-лекарь, этнограф, исследователь Русской Америки